Wsie w Estonii
 Metsküla (Jaani)
 Metsküla (Leisi)
 Metsküla (Lihula)
 Metsküla (Mäetaguse)
 Metsküla (Märjamaa)
 Metsküla (Raikküla)